Oran of Orán kan verwijzen naar:

Algerije
Oran (provincie), een provincie van Algerije
Oran (stad in Algerije), de hoofdstad van de provincie
Bisdom Oran (Algerije), een bisdom in Algerije
MC Oran, een voetbalclub uit Algerije

Argentinië
San Ramón de la Nueva Orán, een plaats in de provincie Salta
Orán (departement), een departement in de provincie Salta
Bisdom Oran (Argentinië), een bisdom in Argentinië

India
Oran (stad in India), een plaats in de staat Uttar Pradesh

Verenigde Staten
Oran (Missouri), een plaats in de staat Missouri